Яков Иванович Медушевский (1823—1878) — русский полковник, атаман Баталпашинского военного отдела Кубанского Казачьего войска. Кавалер Золотого оружия «За храбрость».

Участник Кавказской войны,Крымской войны  и Русско-турецкой войны. Принимал участие в основании городов Новороссийска и Белореченска.

Биография 
Родился 23 мая 1823 года в дворянской семье католического вероисповедания .Поляк.

Воспитывался в частном учебном заведении.

На военной службе 
Военную службу начал унтер-офицером в Ингерманландском пехотном полку 11 июня 1839 года. После получения документов из Департамента Герольдии Правительствующего Сената о своем дворянстве, произведен в подпрапорщики. Через пять лет, 15 июня 1844 года, Медушевский произведен в прапорщики и переведен в Кавказский линейный батальон №5.

5 июля 1846 года его переводят в Ставропольский пехотный полк, формируемой на Кавказе 19-й пехотной дивизии.21 марта 1848 года за отличие в службе его производят в подпоручики, а 21 октября 1850 за боевые отличия - в поручики. Он принимал участие в боевых действия в составе отряда полковника Волкова в районе станицы Владимирской.

С 1 мая по 24 октября 1851 года Я.И.Медушевский принял участие в возведении укрепления Белореченского(г.Белореченск) в отряде генерал-лейтенанта Н.С.Заводского,а 22-28 ноября того же года принял участие в рекогносцировке Майкопского ущелья с отрядом генерал-майора Н.И.Евдокимова.

Крымская война 
1 мая 1854 года был откомандирован в Образцовый пехотный полк. 6 декабря 1854 года произведен в штабс-капитаны, а по окончании стажировки в полку был назначен командиром роты в Великолукском пехотном полку, охранявшем Санкт-Петербург во время Крымской войны.

Кавказская война 
По возвращении в Ставропольский пехотный полк,30 июля 1857 года назначен командиром роты, в составе которой принял участие в постройке штаб-квартиры Кубанского пехотного полка. За отличие по службе 18 октября 1857 года Я.И.Медушевский награждён орденом Св.Станислава 3-й степени, а 17 октября 1858 года за боевые отличия произведен в капитаны. В этот день он отличился  бою в горцами между станицами Воронежской и Усть-Лабинской.

С19 октября по 15 ноября был в составе отряда,который начал устройство укрепления Константиновское на берегу Цемесской бухты,которое дало  начало городу Новороссийску.

С 5 января по 19 октября 1859 года был в составе Адагумского отряда при завершении Адагумской линии. Следует отметить удачные действия «адагумцев» при нападении на их лагерь 15-ти тысячной партии натухайцев, шапсугов, убыхов и абадзехов.За отличия в этих делах он был награждён орденом Св.Анны 3-й степени с мечами и бантом.Период с 1 января по февраль  1861 года прошел в повседневных делах Адагумского отряды: устройство дорог, рубка лесных просек, стычки с горцами.

С 9 февраля  по 28 июля 1861 года –в Шапсугском отряде. К заслугам его командования следует отнести устройство прямого сообщения между Екатеринодаром и укреплением Григорьевское.19 апреля 1861 года за отличие в делах против горцев Медушевский произведен в майоры.26 мая назначен командиром батальона ;а 28 июля награждён орденом Св.Станислава 2-й степени с мечами.

С 31 марта по 27 июня 1862 года майор Медушевский вместе со своим первым батальоном отражал многочисленные набеги горцев в районе Григорьевского и Дмитриевского укреплений.20 сентября 1862 года ему была вручена золотая сабля «За храбрость» за отличие в делах против горцев.

27 августа 1863 года Ставропольский пехотный полк вошел в состав Джубского отряда,целью которого являлось проложить дорогу на южный склон Кавказского хребта, в долине р.Джубга.С 31 августа по 15 сентября Медушевский занимался возведением ограды и редута станицы Ставропольской ,принимал участие в прокладке дороги до Джубги.9 июня 1863 года его наградили орденом Св.Станислава 2-й степени с короной и мечами, а 3 октября 1864 года за боевые отличия он был произведен в подполковники.

В 1866 году принимает участие в разгроме абреков, окруживших Цебельдинское укрепление ,а затем в составе Абхазского отряда принимает участие в поимке абреков в районе Гадауты и Каласуры. За отличие в этих делах был награждён орденом Св.Анны 2-й степени с мечами.

Служба в Кубанском казачьем войске 
С 15 июля 1867 года служил в Кубанском казачьем войске и был назначен командиром 13-го Кубанского пешего пластунского батальона, а 22 сентября того же года награждён орденом Св.Владимира 4-й степени с бантом за выслугу в офицерских чинах 25 лет.

15 декабря 1869 года произведен в полковники, а 1 сентября 1871 года- назначен командиром 2-го Кубанского пешего пластунского батальона.30 августа 1872 года Я.И.Медушевский награждён орденом Св.Анны 2-й степени с императорской короной, а 12 сентября 1873 года- пожалован бронзовой медалью в память столетнего учреждения ордена Св.Великомученика и Победоносца Георгия, как обладатель Георгиевского оружия(Золотая сабля «За храбрость»).

Свидетельством авторитета атамана  Баталпашинского отдела является тот факт, что в период русско-турецкой войны 1877-78 гг.в этом отделе были сформированы  4-я и 6-я сотни казаков-добровольцев для Кубанского конно-иррегулярного полка.В период службы Медушевского атаманом Баталпашинского отдела под его руководством служил известный кубанский краевед,статистик и археолог Е.Д.Фелицын.

Смерть 
Высочайшим приказом 17 февраля 1878 года полковник Медушевский был исключен из Кубанского казачьего войска в связи со смертью.

Награды 
-орден Св.Станислава 3-й степени

-орден Св.Анны 3-й степени с мечами и бантом

-орден Св.Станислава 2-й степени с мечами

-золотая сабля «За храбрость»

-орден Св.Станислава 2-й степени с короной и мечами

-орден Св.Анны 2-й степени с мечами

-орден Св.Владимира 4-й степени

-орден Св.Анны 2-й степени с императорской короной

-бронзовая медаль в память столетнего учреждения ордена Св.Великомученика и Победоносца Георгия

Семья 
Я.И.Медушевский был женат на дочери коллежского асессора Березова- Елизавете Дмитриевне. У них были дети :Андрей(1857 г.р.),Исидор(1861 г.р.)Михаил(1866 г.р.) и Юлия (1868 г.р.).

Вероятным потомком является профессор, доктор исторических наук Ольга Михайловна Медушевская (1922-?)

Примечания

Источники 
 Шкуро В. И. Участие горцев-добровольцев Кубанской области в войне 1877-78 гг. / под ред. Матвеева. — Краснодар, 2007. — Т. 2. — С. 402—429.
 Приказы Кубанскому казачьему войску 1878 г. // ГАКК. Библиотека. Инв № 8070.
 Шкуро В. И. Родился паном — умер атаманом (Некоторые штрихи к биографии Я. И. Медушевского). // Сборник «Поляки в России». — Краснодар: Типография ФГБОУ ВПО «КУБГУ», 2008.

Атаманы Кубанского казачьего войска
Полковники (Российская империя)